Collective Soul – gruppo musicale statunitense 
 Collective Soul – album dei Collective Soul del 1995
 Collective Soul – album dei Collective Soul del 2009